Атеш — многозначное понятие.

Топоним

 Атеш — бывшее название села Костровка в Крыму

Фамилия

 Атеш, Ахмет (1917—1966) — известный турецкий тюрколог, профессор Стамбульского университета, востоковед.
 Атеш, Джейда (р.1988) — турецкая актриса кино и телевидения.
 Атеш, Неджати (р.1980) — турецкий футболист, нападающий.
 Атеш, Сейран (р.1963) — адвокат и мусульманская феминистка из Германии.
 Атеш, Токтамыш (1944—2013) — турецкий писатель, колумнист, политолог и преподаватель Стамбульского университета.